Imagination steht für:

 Imagination, die menschliche Vorstellungskraft
 Vorstellung, ein Bewusstseinsinhalt
 Imagination (Band), britische Soul-Band (1981–1992)
 Imagination (Album) von Brian Wilson (1998)
 Imagination (1943), animierter Kurzfilm von Bob Wickersham
 Imagination Technologies, britisches Unternehmen

Siehe auch: